Municipio de Bryant puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bryant (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Bryant (condado de Edmunds, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Edmunds.
 Municipio de Bryant (condado de Faulk, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Faulk.
 Municipio de Bryant (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.
 Municipio de Bryant (condado de Graham, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Graham.
 Municipio de Bryant (condado de Fillmore, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.